Sasnovyj Bor (vitryska: Сасновы Бор) är ett municipalsamhälle i Vitryssland.   Den ligger i voblasten Homels voblast, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Horad Mіnsk. Sasnovyj Bor ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Sasnovyj Bor är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Sasnovyj Bor. Närmaste större samhälle är Svetlahorsk,  km nordost om Sasnovyj Bor.

Omgivningarna runt Sasnovyj Bor är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Sasnovyj Bor är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Se även 
 Stadsliknande samhällen i Homieĺs voblasć
 Vitrysslands stadsliknande samhällen

Referenser

Kommentarer

Källor 

Stadsliknande samhällen i Homieĺs voblasć